Элиан (; ):
 Элиан Тактик (рубеж I—II вв. н. э.) — древнеримский военный писатель греческого происхождения.
 Клавдий Элиан (ок. 170 — после 222) — древнеримский писатель и философ, представитель «второй софистики».
 Элиан (узурпатор) (III в. н. э.) — лидер восстания багаудов в римской провинции Галлия.
 Элиан (эпиграмматист) — древнегреческий автор эпиграмм.